Antkowiak ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Antkowiak (1925–1976), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Barbara Antkowiak (1933–2004), deutsche Slawistin, Übersetzerin und Verlagslektorin
 Elisabeth Antkowiak (1928–2010), deutsche Übersetzerin
 Włodzimierz Antkowiak (* 1946), polnischer Lyriker und Sachbuchautor